Stadtkapelle steht für

Musikkapellen
 Stadtkapelle Öhringen
 Stadtkapelle Memmingen
 Stadtkapelle Oberndorf

Kirchengebäude
 Stadtkapelle St. Georg (Arnsberg)
 Stadtkapelle St. Andreas (Medebach)

Siehe auch:
 Stadtmusik